Otto-Konz-Brücke, benannt nach dem Wasserbauingenieur Otto Konz (1875–1965), ist der Name mehrerer Brücken in Baden-Württemberg:
Otto-Konz-Brücke (Heilbronn) in Heilbronn
Otto-Konz-Brücke (Plochingen) im Landkreis Esslingen
Otto-Konz-Brücken (Stuttgart) am Stuttgarter Hafen